Il torneo singolare femminile di tennis dei XVI Giochi panamericani si è tenuto al Telcel Tennis Complex di Guadalajara, Messico, dal 17 al 21 ottobre.

Teste di serie

 Christina McHale (Medaglia di bronzo)
 Irina Falconi (Medaglia d'oro)
 Mariana Duque (quarti di finale)
 Florencia Molinero (4º posto)

 Verónica Cepede Royg (quarti di finale)
 María Fernanda Álvarez (2º turno)
 Mónica Puig (Medaglia d'argento)
 Catalina Castaño (2º turno)

Tabellone

Legenda

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Voci correlate 
 Tennis ai Giochi panamericani

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai XVI Giochi panamericani